Lista das 201 comunas do departamento francês de Haute-Vienne.

 (CAL) Communauté d'agglomération Limoges Métropole, created in 2003.

|}

Alto Vienne